Huff Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Huff Island (Illinois)
 Huff Island (Bertie County, North Carolina)
 Huff Island (Madison County, North Carolina)
 Huff Island (Tennessee)